Associação Desportiva Ateneu — agremiação esportiva brasileira
 Ateneu — escritor grego da Roma Antiga
 Ateneu (músico) — compositor e músico grego ateniense 
 Ateneu de Adriano — antiga escola romana
 O Ateneu — romance do escritor brasileiro Raul Pompeia

Desambiguação